Sunbeam (band), een Duitse band
Sunbeam (bedrijf), een Brits auto-, fiets- en motorfietsmerk
Sunbeam (auto), de auto-, autobus- en trolleybustak van Sunbeam
Sunbeam (motorfiets), de fiets- en motorfietstak van Sunbeam